Монастырь Святого Рафаила () – греческий православный монастырь, расположенный на острове Лесбос в 15 км от Митилини. Современный монастырь учреждён в 1963 году. В монастыре находятся мощи преподобномучеников Рафаила и Николая, мученицы Ирины и преподобномученицы Олимпиады. Является одним из самых посещаемых монастырей Лесбоса. Административно относится к сообществу Лутрополис-Термис в общине Митилини в периферии Северные Эгейские острова. В монастыре проживает 40 человек по переписи 2011 года.

История 
Первый монастырь на этом месте был построен в X веке и был женской обителью. В 1235 году на монастырь напали морские пираты и разрушили его. Мученическую кончину претерпели игуменья Олимпиада и все монахини (их было около тридцати). Олимпиаду пираты жгли огромными свечами, затем забили в череп 3 больших гвоздя.  
    
В 1433 году монастырь был восстановлен средствами одной из жительниц Лесбоса. В 1454 году в этот монастырь, в котором жил всего один монах, пришли иеромонах Рафаил с иеродиаконом Николаем, бежавших из Фракии, захваченной турками. Отец Рафаил стал игуменом монастыря, в котором поселилось ещё небольшое число монахов.
 

В 1462 году турки захватили остров Лесбос после семнадцатидневной осады, но не стали тревожить монастырь. Однако в начале апреля 1463 захватчики пришли в монастырь, ища в нём повстанцев, скрывшихся после восстания в близлежащей деревне Терми (ныне — Лутрополис-Термис). В монастыре в то время нашли убежище глава Терми Василий и его семья. 

9 апреля 1463 года во вторник Светлой Седмицы, добиваясь выдачи местонахождения повстанцев, турки отрубили правую руку Ирине, 12-летней дочери Василия, затем её заживо сожгли, а после казнили её родителей и их сопровождающих. 

В этот же день мученическую кончину приняли игумен Рафаил и дьякон Николай. Турки повесили Рафаила вниз головой на дереве и распилили ему челюсть, после чего он умер. Диакон Николай скончался после первых ударов штыков. После этого турки сожгли монастырь. Впоследствии на его месте была сооружена часовня, и местные христиане в течение последующих веков по традиции со свечами приходили на это место во вторник Светлой Седмицы, хотя причина появления этой традиции со временем забылась.

В 1959 году в результате раскопок на месте монастыря были обретены мощи преподобномучеников Рафаила и Николая, мученицы Ирины и преподобномученицы Олимпиады. По многочисленным рассказам местных жителей, после обретения мощей, эти святые стали являться им во сне и наяву, помогая им и исцеляя от болезней. Чаще всего святой Рафаил являлся один. 
   
12 сентября 1963 года решением Министерства образования и религии Греции на этом месте был учрежден женский монастырь в честь святого Рафаила.

Описание монастыря 

В монастыре имеется три храма. Верхний храм освящён во имя святого Рафаила и в нём находятся его мощи.

Нижний храм посвящён мученикам Рафаилу, Николаю и Ирине. В нём находятся мощи святых Николая, Ирины и Олимпиады. Слева от входа в храм находятся мощи святого Николая в мраморной раке с окошком внизу, через которое они видны. Мощи святой Олимпиады располагаются в деревянном ящике у ног святого Николая. Справа от раки святого Николая находится стол, на нём находится камень, на котором покоилась в могиле глава святого Рафаила. Рядом с этим столом находятся костыли, оставляемые паломниками, которые получили здесь исцеление, а также каски солдат и офицеров. Справа от костылей в землю вкопан огромный глиняный котел, в котором сожгли мученицу Ирину. В дальнем конце храма покоятся её мощи, которые  видны сквозь окошко в нижней части раки.

Третий (подземный) храм расположен на территории, где живут монахини. Он стоит на месте часовни, которая стояла здесь, когда обнаружили мощи святого Рафаила.

Примечания

Ссылки 
 Монахиня Нектария (Мак Лиз). Лесбосские мученики Рафаил, Николай, Ирина, настоятельница Олимпиада с сёстрами. // Евлогите.
 Agios Raphael in Thermi
 The Monastery of Agios Raphael (St. Raphael)

Православные монастыри Греции
Лесбос